Кинана — многозначное слово.
 Кинана — сестра Александра Македонского.
 Кинана — арабское имя, переводится как колчан.
 Кинана ибн Хузайма — один из предков пророка Мухаммеда и прародитель кинанитов.

Арабские имена